Hartowitz ist ein deutscher Ortsname:
 Hartowitz im Kreis Böhmisch Budweis, Böhmen, seit 1945: Hrdějovice im Okres České Budějovice, Jihočeský kraj, Tschechien
 Hartowitz, 1942 bis 1945 Hartwitz, im Kreis Löbau (Westpreußen), 1940 bis 1945 im Kreis Neumark (Westpreußen), (Danzig-)Westpreußen, seit 1945: Hartowiec im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen